Kabinett Jitzchak Rabin steht für folgende Regierungen in Israel:

 Kabinett Jitzchak Rabin I (1974–1977)
 Kabinett Jitzchak Rabin II (1992–1995)